Halitholus är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Gustav Hartlaub 1913. Halitholus ingår i familjen Pandeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Halitholus